Il singolare del torneo di tennis Lima Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jiří Novák che ha battuto in finale Nicolás Lapentti 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (secondo turno)
 Hernán Gumy (primo turno)
 Karim Alami (quarti di finale)
 Jiří Novák (Campione)

 David Rikl (semifinali)
 Mauricio Hadad (secondo turno)
 Álex López Morón (primo turno)
 Marcelo Filippini (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 1995